Примета — многозначный термин.

Значения 
 Примета — закономерность между двумя явлениями, необязательно доказанная научно. Может иметь суеверные основания.
 «Примета» — отличительная черта, признак какого-либо объекта.
 «Примета» — стихотворение Булата Окуджавы.
 «Примета на счастье» — фильм 2012 года режиссёра Екатерины Шагаловой.